De naam Tiberianus kan verwijzen naar verschillende personen uit de Romeinse oudheid:
 Tiberianus, politicus uit het begin van de 2e eeuw na Chr.
 Tiberianus, Latijns dichter uit de 4e eeuw na Chr.